Landkreis Wernigerode, een voormalig Landkreis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Wernigerode (stad)
 Graafschap Wernigerode